En deporte, los términos Cenicienta, historia de la Cenicienta o equipo Cenicienta se utilizan para referirse a situaciones en las que un deportista, atleta, competidor o equipo logra un éxito mucho mayor del que razonablemente se hubiera esperado. Las historias de Cenicienta tienden a llamar mucho la atención de los medios y de los fanáticos a medida que se acercan al juego final del torneo.

El término proviene del conocido cuento popular europeo de La Cenicienta, que encarna un elemento mítico de opresión injusta y recompensa triunfante, cuando la vida de pobreza del personaje de la obra cambia repentinamente a una de notable fortuna. En un contexto deportivo, se tiene registro del uso de dicho término desde al menos 1939, aunque se generalizó en 1950 cuando se estrenó la película de Disney ese año, haciendo referencia al City College de Nueva York, inesperados ganadores del campeonato de baloncesto masculino de la NCAA acontecido también en ese mismo año. El término fue igualmente popularizado por el actor estadounidense Bill Murray en la película Caddyshack de 1980, donde interpreta a un cuidador de un campo de golf que sueña con convertirse en campeón de los Masters de Augusta.

Refiriéndose de manera un tanto inexacta a los detalles de la historia clásica de Cenicienta, los medios de comunicación tienden a debatir si el equipo o jugador Cenicienta se proclamará campeón del torneo o si se "convertirá en una calabaza", es decir, no ganará el trofeo y volverá a su antigua oscuridad. En el cuento de hadas, era el carruaje el que se convertía en calabaza a medianoche, no la propia Cenicienta. Otro término popular es "huelga de medianoche", cuando un equipo de Cenicienta finalmente es derrotado. Antes del uso generalizado de Cenicienta de esta manera, el término más común para designar un éxito inesperado y dramático era el de Milagro, como en el "Milagro de Berna" en 1954, el "Milagro de los Mets" de 1969 o el "Milagro sobre hielo" de la selección de hockey sobre hielo de Estados Unidos de 1980, entre otros.

Los equipos Cenicienta también se conocen como paquete sorpresa, y su éxito a menudo recibe la denominación de "carrera de cuento de hadas". Un concepto relacionado es el matagigantes, que se refiere a un competidor menor que derrota a un favorito, reflejando la historia de David y Goliat. En el deporte soviético, particularmente en los deportes de equipo como el fútbol y el hockey, apareció el término Groza avtoritetov () que se refería a menudo a los underdog, un equipo fuerte en mitad de la tabla al que los equipos dominantes tenían miedo. El apodo todavía está en uso en el período postsoviético y a veces se otorga a aquellos equipos que son el "caballo negro" que logran ganar un torneo importante. En otros países, como por ejemplo en Francia, se recurre al personaje de Pulgarcito para hacer alusión al competidor que sorpresivamente logra su clasificación en las fases posteriores de un torneo.

Ejemplos de Cenicientas 

Muchos equipos son considerados Cenicienta cuando aparentemente exceden las expectativas iniciales. Por ejemplo, los Tampa Bay Rays y los Arizona Cardinals llegaron hasta los campeonatos de sus respectivas ligas en 2008, y los Vegas Golden Knights llegaron hasta las Finales de la Copa Stanley de 2018 al ganar el Clarence S. Campbell Bowl en 2018. Sin embargo, en ninguno de estos tres casos el equipo se alzó con el trofeo en la final, por lo que "se convirtieron en calabaza" al terminar el campeonato. Esta lista se limita principalmente a los "equipos Cenicienta" que sí se proclamaron campeones del respectivo torneo.

Fútbol 

 Manchester United F.C. (Copa de Europa 1967–68): el trágico desastre aéreo de Múnich ocurrido el 6 de febrero de 1958, donde fallecieron ocho miembros del equipo vencedor del campeonato de liga consecutivo del Manchester United y dejaron a otros dos con lesiones que les obligaron a abandonar la práctica del fútbol, fue un duro golpe para el club de Old Trafford. El joven equipo dirigido por Matt Busby había sido apodado "la era de Busby" por los medios, y el fútbol quedó de luto cuando el avión que transportaba al United de regreso de los cuartos de final de la Copa de Europa contra el Estrella Roja de Belgrado se estrelló después de detenerse a repostar en Múnich, matando a 23 personas. El propio Busby había sufrido lesiones que hicieron peligrar su vida, pero estaba decidido a continuar y reconstruir su equipo, llevándolos a la final de la Copa FA esa misma temporada. Eventualmente, el United se recuperó del suceso; ganó la Copa FA en 1963 y luego el título de liga en 1965 y 1967. No obstante, el mayor logro de Busby fue llevarlos a la Copa de Europa de 1968, diez años después de la muerte de los jugadores en el desastre de Múnich. Este nuevo equipo estaba compuesto en su mayoría por jóvenes como Duncan Edwards (21), Geoff Bent (25), Roger Byrne (28), Eddie Colman (21), Mark Jones (24), David Pegg (22), Tommy Taylor (26) y Liam "Billy" Whelan (22), así como algunos supervivientes de Múnich como Bill Foulkes y el capitán del equipo, Bobby Charlton, quienes formaron parte del equipo que venció al SL Benfica por 4-1 tras la prórroga en Wembley en 1968, sellando la primera Copa de Europa del United una década después de su punto más bajo.
 Nottingham Forest F.C. (Copa de Europa 1978–79): a principios de 1979, Clough y Taylor sintieron que el Forest necesitaba un anotador eficaz, por lo que convirtieron al delantero de Birmingham, Trevor Francis, en el primer jugador británico de un millón de libras. El Nottingham Forest no podría haber comenzado su primera campaña en la Copa de Europa de mejor manera, derrotando al vigente campeón, el Liverpool, en una victoria global por 2-0 sobre el conjunto de Merseyside en la primera ronda. Luego superaron al AEK Atenas (7-2) y al Grasshopper suizo (5-2) para establecer una semifinal contra el FC Colonia. En el partido de ida de las semifinales en suelo inglés, el Forest, que ya había revalidado su título en la Copa de la Liga, empató 3-3 con el equipo alemán, pero el solitario gol de Ian Bowyer en Alemania los hizo avanzar a la final, donde se enfrentarían a Malmö FF. En una apretada y decisiva final en Múnich, Francis demostró su talento que motivó su exorbitante transferencia al anotar el único gol del partido tras un centro de Robertson, haciendo que el Forest se coronase campeón de Europa.
 Steaua de Bucarest (Copa de Europa 1985–86): el Steaua de Bucarest rumano fue una potencia importante en su época, tanto que estuvo invicto durante 119 partidos, incluidos 104 partidos de liga y 15 de copa. El club acumuló cinco títulos de liga seguidos y cuatro copas rumanas entre 1985 y 1989 sin sufrir ni una sola derrota en el fútbol nacional. Entre 1986/87 y 1988/89, el Steaua disputó 102 partidos de liga, de los que ganó 86 y empató 16, anotando una media de tres goles por partido y encajando menos de un gol por encuentro. Con Rumanía todavía bajo el control del dictador Nicolae Ceausescu, fue necesario esperar hasta 1986, cuando se convirtió en el primer equipo de Europa del Este en levantar la Copa de Europa, para realmente apreciar los logros cosechados por el club deportivo del ejército rumano. El Steaua venció al FC Barcelona de Terry Venables en esa final, a pesar de estar sin su capitán, que se perdió el encuentro ya que estaba sancionado, y el Barcelona se convirtió en el primer equipo en fallar todos sus penales en una final de la Copa de Europa.
 Estrella Roja de Belgrado (Copa de Europa 1990-1991): a principios de la década de 1990, el Estrella Roja estaba lejos de ser un equipo de un solo hombre, con calidad repartida por todo el campo. En la portería estaba el capitán Stevan Stojanović, en la defensa Miodrag Belodedici, engranaje clave que ya ganó la Copa de Europa con el Steaua, mientras que el cuarteto compuesto por Vladimir Jugović, Siniša Mihajlović, Robert Prosinečki y Dejan Savićević formaron uno de los mejores mediocampos de la historia del fútbol de clubes. En la primera ronda de su victoriosa campaña en la Copa de Europa, el Estrella Roja empató 1-1 en casa ante el Grasshoppers, pero se desbocó en el partido de vuelta, acumulando una contundente victoria por 4-1. El Rangers de Glasgow fueron los siguientes y, a pesar del dominio doméstico de los escoceses, eran plenamente conscientes del desafío que les esperaba. El equipo de Petrović logró una victoria por 3-0 en Belgrado antes de conseguir un empate 1-1 en Ibrox para llegar a los cuartos de final, donde superó al Dinamo Dresde, que había ganado la liga de Alemania Oriental antes de la reunificación de Alemania. De hecho, después de haber ganado su partido en casa 3-0, el Estrella Roja estaba 2-1 arriba en el Estadio Rudolf Harbig cuando los fanáticos comenzaron a arrojar objetos al campo, lo que provocó que el árbitro abandonara el juego y la UEFA concedió a los visitantes la victoria por 3 a 0. La campaña de cuento de hadas del Estrella Roja continuó en Alemania, ya que consiguieron una victoria por 2-1 en el partido de ida sobre el Bayern de Múnich en el Estadio Olímpico de Berlín, pero casi pierden la semifinal frente a 80.000 aficionados en Belgrado. A pesar de abrir el marcador en el minuto 24 gracias a Mihajlović, el Bayern marcó dos goles en el espacio de seis minutos de la segunda parte y siguió asediando la portería del Estrella Roja en busca del gol de la victoria. Sin embargo, con Stojanović en pie, los locales pudieron sellar su pase a la final gracias a un gol en propia puerta de Klaus Augenthaler en el minuto 90 de partido. El Olympique de Marsella esperaba en el decisivo partido final del torneo en Bari. En un giro del destino que una vez más favoreció al Estrella Roja, la Primera Liga Yugoslava de esa temporada resolvió todos los partidos empatados mediante una tanda de penaltis, por lo que el equipo de Petrović estaba más que preparado en el arte de los tiros desde el punto penal. Después de que Manuel Amorós no pudo convertir el primer penalti del Marsella, el Estrella Roja mantuvo la calma y anotó con calma todos los tantos, siendo finalmente Darko Pančev el hombre que permitió al club serbio levantar su primer título continental europeo.
  (Eurocopa 1992): Dinamarca ganó la Euro 1992 a pesar de no haberse clasificado para dicho campeonato; las guerras yugoslavas hicieron que las Naciones Unidas impusieran sanciones impuestas por la Resolución 757 que descalificarían a  de las competiciones internacionales, a pesar de haber ganado todos los partidos del torneo clasificatorio para la Eurocopa. Dinamarca reemplazaría a Yugoslavia en la competición y finalmente competiría con éxito hasta llegar a la final, venciendo al vigente campeón de la Copa Mundial de Fútbol, , por 2-0 con goles de John Jensen y Kim Vilfort.
  (Eurocopa 2004): Grecia era considerada la segunda selección menos favorita para ganar la Eurocopa, superando únicamente a , que debutaba por primera vez en un campeonato internacional. En las casas de apuestas, el conjunto heleno tenía 150-1 probabilidades de ganar. Fueron sorteados en el Grupo A con , anfitriona y favorita para ganar, , excampeona de Europa, y , que ganó la primera Eurocopa de la historia como parte de la Unión Soviética. Muy pocas personas esperaban que Grecia avanzara a los cuartos de final, y mucho menos ganar el torneo. Grecia se impuso en la final por 1-0, mismo resultado obtenido en cuartos de final ante  y en semifinales frente a la , con Angelos Charisteas anotando el gol de la victoria en el minuto 57 para derrotar a Portugal en Lisboa, después de haberlos vencido en Oporto el día de la inauguración. Si bien su nación celebró la dedicación del equipo y la victoria, Barry Glendenning de The Guardian apodó a Grecia como "los únicos desvalidos en la historia que todos quieren ver derrotados", debido a la dura estrategia defensiva llevada a cabo por el equipo griego.

Véase también 

 Underdog

Referencias 

Terminología deportiva